Parnasse ou Le Parnasse peut désigner :
 mont Parnasse, en Grèce, la résidence traditionnelle des Muses dans la mythologie grecque  ;
 parnasse, une construction rappelant ce mont, comme dans la version initiale de la Grande Commande du château de Versailles ;
 mont Parnasse, la montagne et plus haut point de l'île d'Union dans les Grenadines (Antilles) ;
 parnasse, un mouvement littéraire français de la seconde moitié du  ;
 Le Parnasse, une salle omnisports à Nîmes.

 Le Parnasse, un tableau d'Andrea Mantegna (1497) ;
 Le Parnasse, une fresque monumentale de Raphaël (1509-1511) ;
 Le Parnasse contemporain, une série de trois recueils de poésies publiés entre 1866 et 1876 ;
 Le Parnasse : organe des concours littéraires de Paris, un journal périodique créé en 1877 et disparu en 1886.

 Salahdine Parnasse (1997-), un pratiquant français de arts martiaux mixtes.

Voir aussi 
 Quartier du Montparnasse, quartier de Paris qui tire son nom de la montagne grecque ;
 Le Parnasse ou l'apothéose de Corelli, une sonate en trio de François Couperin ;
  (Le Mont Parnasse en fête), une  composée par Georg Friedrich Haendel.

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre